Cheseaux ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Cheseaux-Noréaz, Gemeinde im Kanton Waadt 
 Cheseaux-sur-Lausanne, Gemeinde im Kanton Waadt

Chéseaux ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Philippe de Chéseaux (1718–1751), Schweizer Astronom